Ebsen est un patronyme porté notamment par :

 Buddy Ebsen (1908-2003), acteur, chanteur, producteur et compositeur américain ;
  (1888-1947), SS-Unterscharführer, commandant du camp du sous-camp de Schandelah et criminel de guerre ;
  (1943-), juriste allemand ;
 John Ebsen (1988-), coureur cycliste danois ;
  (1958-), chanteur, compositeur, claviériste américain ;
  (1911-2007), actrice de comédie musicale et de cinéma américaine.